Пимијентиљо има више значења:

 Пимијентиљо (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пимијентиљо (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику